Indián vér 1991-es film Sean Penn rendezésében
Indián vér 1994-es film Lou Diamond Phillips rendezésében